Bacri est un patronyme d'Afrique du Nord porté par :
 Bacri, famille de marchands juifs d'Alger du 19e siècle, impliqués dans l'affaire de Bachri-Busnach, 1780-1827), puis du coup d'éventail (1827-1830) ;
 Eddy Marnay (1920-2003) de son vrai nom Edmond Bacri, auteur de chansons, chanteur, administrateur de la SACEM ;
 Roland Bacri (1926-2014), poète et journaliste au Canard enchaîné ;
 Jean Claudric (1930-), aussi connu sous le pseudonyme de Sam Clayton, arrangeur, chef d'orchestre et auteur-compositeur français ;
 Jean-Pierre Bacri (1951-2021), acteur et scénariste ;
 Nicolas Bacri (1961-), compositeur français.

Étymologie 
 Patronyme d’origine arabe ou hébraïque. En arabe, « ابن بكر, ibn bikr » signifie fils ainé, une fille « bikr » est une fille vierge, alors que « باكور, bakour » est utilisé pour prémices, … En hébreu, on trouve « bekhor » qui signifie au sens propre « fils aîné » et au sens figuré « précoce », « empressé », « qui devance les désirs des autres ». Il est clair que la signification en langue arabe a été conservée en langue hébraïque. Une autre signification qui serait tirée d'une autre racine de l'arabe, à savoir baqrî qui signifie « bouvier » ou « marchand de bétail », semble saugrenue et est dénuée de tout sens.

Notes 

Homonymie de patronyme
Patronyme séfarade